Кра́би () — деревня в волости Рыуге уезда Вырумаа, Эстония.

До реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Варсту.

География 
Расположена в 24 километрах к югу от уездного центра — города Выру. Расстояние до волостного центра — посёлка Рыуге — 14 километров. Высота над уровнем моря — 131 метр. Недалеко от деревни находится .

Население 
В 2000 году численность постоянного населения деревни составляла 161 человек, из них мужчин — 82 и женщин — 79; фактически проживали 155 человек, 99 % из них — эстонцы. По данным переписи населения 2011 года, в деревне насчитывалось 97 жителей, из них 95 (97,9 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Краби:

История 
Первые письменные сведения об окрестностях Краби относятся к 1386 году. Старинная деревня в этих местах состояла из разбросанных хуторов и на карте 1684 года называлась Рясте (Räste Külla ~ Reste By). С этим согласовываются средневековые названия 1386 Rese, 1419 Rees, 1561 Расти, 1565 Растиньские деревни, 1585 Rassna.

В 1791 году здесь открылась сельская школа.

В 1796 году упоминаются Krabbenhoff, Krabbimoisa perre, в 1798 году — Grabbenhof, в 1839 году — Grabenhof oder Schönanger.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, мыза обозначена как мз. Грабенхофъ.

В XVIII веке Грабенхоф () была скотоводческой мызой рыцарской мызы Вана-Рооза (), в 1848 году стала самостоятельной мызой Schönangern (на военно-топографических картах Российской империи обозначена как Шенангернъ, в переводе с немецкого — «красивые луга»).

Во второй половине XIX века название Краби носила волость, в 1920-х годах — поселение.

В 1922 году в Краби открылась библиотека.

В 1935 году местные жители отремонтировали разрушившийся от времени Общинный дом, и в нём появились театральный кружок, оркестр, кружок пения, библиотека, спортивное общество.

В 1977 году поселение Краби получило статус деревни.

В 1997 году в деревне было возведено новое здание школы. Оставшееся бесхозным старое школьное здание, построенное в 1893 году (22 комнаты, площадь участка 8564 м²), летом 2020 года продавалось за 35 тысяч евро.

Инфраструктура 
В Краби работают библиотека, Народный дом, гостевой дом. Есть музыкальный ансамбль, в 2013 году отметивший своё 25-летие, и самодеятельный театр, основанный в 2000 году.

Осенью 2014 года в деревне прекратила деятельность основная школа (в ней осталось лишь 4 ученика), и с того же времени до весны 2020 года (с перерывом на один год) в её здании работала частная основная школа-интернат Краби, лишившаяся разрешения на деятельность по результатам проведённого госконтроля. В сентябре 2017 года в школе насчитывалось 65 учеников – детей с особыми образовательными потребностями из разных регионов Вырумаа, перед закрытием — 40 учеников. Это создало большую проблему для уезда, так как в Эстонии насчитывается 5-10 % детей с особыми потребностями, и для них в стране провозглашено использование принципа инклюзивного обучения.

Летом 2020 года волостная управа Рыуге объявила о своём намерении через суд вернуть конфискованное государством школьное здание и открыть в нём дом по уходу за людьми с деменцией и недостатками интеллекта.

В здании бывшей мызной лавки работают магазин и корчма.

Происхождение топонима 
Как считают лингвисты Института эстонского языка, основой для образования топонима послужил находящийся в Паганамаа большой ров (на эстонском языке kraav), в настоящее время известный как Пийриорг, на латышском языке Peļļu-Kornetu grava. Другой возможный вариант вытекает из рисунка в старинной церковной книге, отсылающего к немецкому личному имени Krabbe ~ Grabbe, однако в этом случае неизвестен мотив для образования эстоноязычного названия.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Вырумаа